Savannah Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Savannah Historic District (Georgia), ID-Nr. 66000277
 Savannah Historic District (Tennessee), ID-Nr. 80003832